Grupul Sodexo este prezent în România prin compania Sodexo Pass România – Benefits& Rewards Services, lider de piață în domeniul beneficiilor extra-salariale și al serviciilor care îmbunătățesc calitatea vieții angajaților. 
 Card de masă (Gusto Pass) – destinate alimentelor sau consumației la restaurant
 Card cadou (Cadou Pass) – permit achiziționarea unei game largi de produse și servicii, în general de natură non-alimentară
 Card de vacanță (Turist Pass) – oferite angajaților pentru petrecerea vacanței în România
 Card cultural (Cultura Pass) – utilizabile în 
 Tichete de creșă (Primul Pass) – pentru angajații părinți care au copii cu vârsta până în 3 ani, ce asigură plata (integrală sau parțială) creșei copiilor
 Tichete sociale (Viva Pass) – rezervate categoriilor sociale defavorizate

Card de masă

Istoric 
Istoria tichetelor de masă începe în Marea Britanie, în anii 1950. Nevoia utilizării unui astfel de sistem a fost percepută de un bărbat pe nume John Hack, în timp ce lua prânzul. Acesta a observat că un grup din restaurant a plătit consumația cu bonuri de hârtie. Ulterior, Hack a descoperit că firma la care lucrau acele persoane avea o înțelegere cu unitatea de alimentație: aceasta achita o sumă prestabilită restaurantului, pentru fiecare bon primit de la angajați companiei.

Hack a perceput faptul că o firmă care vrea să asigure o masă caldă pe zi angajaților săi folosind sistemul de bonuri, trebuie să imprime acele tichete, să stabilească o legătură cu un restaurant unde tichetele/bonurile să poată fi utilizate, să numere bonurile returnate de restaurant și să plătească contravaloarea acestora către restaurant - proces și greoi pentru companiile fără experiență în acest domeniu. Astfel, Hack și-a deschis propria firmă care să se ocupe de întregul proces pentru companiile care doresc să implementeze sistemul tichetelor de masă. 

Treptat, sistemul bonurilor de masă s-a răspândit la nivel internațional, fiind prezent în peste 80 de țări. 

Acesta a pornit de la la necesitatea de a rezolva o nevoie existentă în societate. De aceea, este reglementat de către Stat și pus în aplicare în conformitate cu legislația în vigoare. Legea indică valoarea maximă a avantajelor fiscale, dar și tipul de restaurante / magazine / centre unde pot fi utilizate aceste tichete de masă.

Valoarea nominală 
În prezent, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei. Aceasta se indexează prin Ordin din partea Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Până acum, tichetul de masă a avut următoarele valori nominale: 
 2001 – Semestrul I – 34.000 lei (ROL)
 2001 – Semestrul II – 41.000 lei (ROL)
 2002 – Semestrul I – 45.000 lei (ROL)
 2002 – Semestrul II – 50.000 lei (ROL)
 2003 – Semestrul I – 53.000 lei (ROL)
 2003 – Semestrul II – 58.000 lei (ROL)
 2004 – Semestrul I – 61.000 lei (ROL)
 2004 – Semestrul II – 65.000 lei (ROL)
 2005 – Semestrul I – 68.000 lei (ROL)
 2005 – Semestrul II – 7,00 lei (RON)
 2006 – Semestrul I – 7,15 lei (RON)
 2006 – Semestrul II – 7,41 lei (RON)
 2007 – Semestrul I – 7,41 lei (RON)
 2007 – Semestrul II – 7,56 lei (RON)
 2008 – Semestrul I – 7,88 lei (RON)
 2008 – Semestrul II – 8,31 lei (RON)
 2009 – Semestrul I – 8,48 lei (RON)
 2009 – Semestrul II – 8,72 lei (RON)
 2010 – Semestrul I – 8,72 lei (RON)
 2010 – Semestrul II – 8,72 lei (RON)
 2011 – Semestrul I – 9,00 lei (RON)
 2011 – Semestrul II – 9,00 lei (RON)
 2012 – Semestrul I – 9,00 lei (RON)
 2013 – Semestrul I – 9,35 lei (RON)
 2013 – Semestrul II – 9,35 lei (RON)

Utilizarea Tichetelor de Masa Sodexo 
Cu tichete de masă, beneficiarii pot plăti masa
zilnică sau pot achiziționa produse alimentare dintr-o rețea vastă de rețele
afiliate: restaurante, fast-food, cofetării, supermarketuri, hypermarketuri.

Tichetele de masă electronice Sodexo 
Angajatorii vor putea putea acorda tichete de masă în format electronic, sub forma unor carduri tip portofel electronic, în conformitate cu Legea nr. 291/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 701 din 15 noiembrie 2013. Acest tip de tichet va putea fi utilizat în momentul intrării în vigoare a normelor legale. 

Conform Legii nr. 291/2013, acestea vor putea fi utilizate numai în scopul acordării alocației de hrană și vor putea fi utilizate numai dacă prezintă următoarele elemente de identificare: 
 numele și prenumele salariatului îndreptățit;

 numele și adresa emitentului;

 perioada de valabilitate a cardului electronic;

Tichetele de vacanță Sodexo 
Reprezintă un beneficiu destinat angajaților ce beneficiază de un contract de muncă valabil, exclusiv pentru plata
vacanțelor, fiind o modalitate non-financiară de motivare a acestora. Pot fi
utilizate numai pentru achiziționarea pachetelor turistice pe teritoriul țării.

Tichetele de creșă Sodexo 
În România, utilizarea tichetelor de creșă a fost aprobată în anul 2006. Ele reprezintă modul în care firma stimulează angajații pentru a se întoarce la locul de muncă, după apariția unui nou-născut.

Acestea sunt exceptate de la virarea unor contribuții obligatorii, precum taxele sociale și salariale.

Tichetele cadou Sodexo 
Tichetele cadou sunt utilizate preponderent de companiile ce activează în industria bunurilor de larg consum (FMGC/SMGC), telecom, auto, servicii financiare. 

Și acestea sume, acordate sub formă de tichete, beneficiază de scutire la plata taxelor salariale, exceptând impozitul pe venit.

Tichetele sociale Sodexo 
Tichetele sociale se adresează persoanelor din organizațiile guvernamentale și neguvernamentale care desfășoară programe de asistență socială. Acestea pot fi utilizate pentru accesul la servirea mesei în cantine, produse alimentare, de igienă, articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, medicamente. De asemenea, ele oferă posibilitatea utilizatorilor de a beneficia de servicii de asistență socială, pentru o categorie largă de persoane defavorizate.

Sodexo SRL - On-site Services 
Prin divizia On-site Services, Sodexo dezvoltă, implementează, administrează și furnizează soluții personalizate, adaptate specificului fiecărui client. Acest serviciu se adresează companiilor ce activează pe următoarele segmente: corporate, apărare, îngrijire medicală, educație, vârstnici, justiție, zone greu accesibile, sport și timp liber.

Servicii 

Sodexo oferă clienților următoarele game de servicii: 

 Servicii de alimentație (catering, meniuri standard, meniuri a la carte, vending, servicii protocol)

 Servicii suport (curățenie, recepție, corespondență, managementul spațiilor verzi, siguranță, birou de informații)

 Mentenanță
tehnică (a clădirilor, HVAC, instalații sanitare, controlul accesului)

Note

Legături externe 
 www.sodexo.com - Site web oficial international
 www.sodexo.ro - Site oficial Sodexo Romania
 www.vouchere.ro  - Platforma de comanda tichete Sodexo

Companii de catering
Companii din Franța